Messier 41, een open sterrenhoop in het sterrenbeeld Grote Hond (Canis Major)
 Verkeerswegen:
 M41 (Denemarken), zie Svendborgmotorvejen
 M41 (Centraal-Azië), in het Engels ook Pamir Highway genoemd